

Anno 
 847 o 847 a.C.

Codici 
 847 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Lunar Cafè Observatory, nella Contea di Montmorency, del Michigan

Matematica 
 847 – numero